Каркас (конструкція) — несуча основа конструкції
 Програмний каркас — набір бібліотек і інструментів що задають структуру застосунку і спрощують розробку
 Каркас вебзастосунків — програмний каркас для створення вебзастосунків
 Каркас (рід) — рід листяних дерев
 Каркас південний — вид квіткових рослин